Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rogoziński – polski duchowny i działacz społeczny‎
 Henryk Rogoziński – polski artysta fotograf
 Julian Rogoziński – tłumacz, krytyk literacki
 Mikołaj Rogoziński – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Piotr Rogoziński – polski prawnik
 Roman Rogoziński – polski wojskowy
 Stefan Szolc-Rogoziński – polski podróżnik, odkrywca i badacz Afryki
 Teodor Rogoziński – rzymskokatolicki duchowny i powstaniec